Norrfjärden kan syfta på följande platser:

Finland 

 Norrfjärden, Korsholms, en by i Kvevlax i Korsholms kommun, Österbotten, 
 Norrfjärden, Kristinestad, en vik i Kristinestad, fi.: Pohjoislahti, 
 Norrfjärden, Föglö, 
 Norrfjärden, Korpo, Åboland, 
 Norrfjärden, Nagu, Åboland, 
 Norrfjärden (vid Vänö, Kimitoön), Åboland, 
 Norrfjärden (vid Dragsfjärd, Kimitoön), Åboland, 
 Norrfjärden, Hangö och Raseborg, Nyland, 
 Norrfjärden, Raseborg, Nyland,

Sverige 

 Norrfjärden, Piteå kommun, tätort, Norrbottens län, 
Norrfjärdens socken – en socken i Norrbotten
Norrfjärdens landskommun – en tidigare kommun i Norrbottens län
Norrfjärdens församling – en församling i Pite kontrakt i Luleå stift
Norrfjärdens kyrka – en kyrkobyggnad i Norrfjärden
Norrfjärdens distrikt – ett distrikt i Piteå kommun
 Norrfjärden, Västerbotten, sjö, Skellefteå kommun, 
 Norrfjärden, Robertsfors kommun, hamn, 
 Norrfjärden, Nordanstigs kommun, vik, Gävleborgs län, 
 Norrfjärden, Uppland, sjö, Östhammars kommun,

Se även
Norra fjärden (olika betydelser)